ACE poate fi:

 Ace de mare
 4 ACE, companie de publicitate
 Ace of Base, formație muzicală
 ACE Automotive, companie producătoare de componente auto din Spania